Meta (aranya), gènere d'aranyes araneomorfs de la família Tetragnathidae, presents arreu del món
 Meta (Itàlia) 
 Meta (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Meta-Wiki, lloc web de la fundació Wikimedia
 Departament del Meta, departament de Colòmbia
 Metaautunita, mineral de la classe dels fosfats
 Metatorbernita, mineral de la classe dels fosfats
 Meta Knight, personatge de la sèrie Kirby
 Metamfetamina, narcòtic de síntesi
 Meta Platforms, companyia tecnològica estatunidenca, propietària de Facebook, Instagram, Whatsapp i Messenger, entre d'altres